Французский десим () — французская разменная денежная единица, равная  французского франка или 10 сантимам, выпускавшаяся в 1795—1815 годах в виде монет в 1 и 2 десима.

Один десим 
Чеканка монет в 1 десим начата в период Первой республики, в 1795 году. Рисунок монеты был выполнен генеральным гравёром Огюстеном Дюпре. Год чеканки обозначался годом республиканского календаря. Первоначально, в 4—5 (1795—1796) годах, номинал обозначался названием единицы (décime). В 1796 (5-м) году вес монет был увеличен, а номинал стал обозначаться с добавлением числительного (un décime). Была произведена также перечеканка в 1 десим монет в 2 десима 4—5 годов, а также надчеканка тех же монет — поверх цифры «2» наносилась надчеканка «UN». На перечеканенных и надчеканенных монетах нередко оставался виден старый номинал. В 1800 году чеканка десимов была прекращена.

В период Первой империи, в 1807—1810 годах вместо десима чеканились биллонные монеты в 10 сантимов. Бронзовые монеты в 1 десим чеканил только монетный двор в Страсбурге, в 1814 и 1815 годах. Монеты этого же типа, но с монограммой «L», чеканились в Страсбурге и в период Реставрации.

Два десима 
Чеканка монет в 2 десима также была начата в период Первой республики, в 1795 году. Рисунок монеты был выполнен генеральным гравёром Огюстеном Дюпре. Год чеканки обозначался годом республиканского календаря. Монеты в 2 десима чеканились только в 4—5 (1795—1796) годах. В 1796—1800 годах в связи с изменением монетной стопы была произведена перечеканка и надчеканка этих монет со снижением номинала до 1 десима.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Монеты в 1 десим на сайте franc.francais.free.fr 
 Монеты в 2 десима на сайте franc.francais.free.fr 

Монеты Франции
Décime